Кинта Софија има више значења:

 Кинта Софија, Ла Матутина (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Кинта Софија (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику